Kollu – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Kollu – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian